4-й чемпионат мира по футболу среди девушек до 20 лет прошёл с 19 ноября по 7 декабря 2008 года в Чили. В турнире принимали участие 16 команд, представляющие 6 конфедераций.

Стадионы

Участники

Составы

Групповой этап 
 Время — местное (UTC−3).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
5 мячей
  Сидни Леру
4 мяча
  Эжени Ле Соммер
  Е Ён Ли
  Алекс Морган
3 мяча
  Мария Полльман
  Эбере Орджи
  Рози Уайт
  На Ын Сим

Личные призы

Ссылки 
 Чемпионат на сайте ФИФА 
 Технический отчёт ФИФА

Чемпионаты мира по футболу среди девушек до 20 лет
2008 год в женском футболе
Спорт в Чили в 2008 году
Ноябрь 2008 года
Декабрь 2008 года
Чемпионаты мира в 2008 году
Чемпионаты мира в Чили
Международные соревнования по футболу в Чили